23. Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 25 marca 1995 roku w Durham, w Anglii.

Rezultaty

Seniorzy

Indywidualnie

Drużynowo

Juniorzy

Indywidualnie

Drużynowo

Kobiety

Indywidualnie

Drużynowo

Juniorki

Indywidualnie

Drużynowo

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 
 GBRathletics

1995 w lekkoatletyce
1995
Lekkoatletyka w Wielkiej Brytanii
1995 w Wielkiej Brytanii